Patryk Chudoba (ur. 11 lipca 1992 w Nowym Targu) – polski biegacz narciarski, zawodnik klubu LKS Poroniec Poronin. Podczas mistrzostw Polski 2013 zdobył złoty medal w sprincie drużynowym, biegnąc w parze z Janem Antolcem. Na mistrzostwach Polski 2012 wraz z klubem LKS Poroniec Poronin wywalczył srebrny medal w sztafecie mężczyzn.

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej Slavic Cup

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie www.skipol.pl

Polscy biegacze narciarscy
Biegacze narciarscy LKS Poroniec Poronin
Ludzie urodzeni w Nowym Targu
Urodzeni w 1992